Wisgrill, Wissgrill oder Wißgrill ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Josef Wimmer-Wisgrill (1882–1961), österreichischer Innenarchitekt, Designer, Modeschöpfer und Maler
 Franz Karl Wißgrill (1736–1803), österreichischer Genealoge, Heraldiker und k.k wirklicher Hofsekretär sowie k. k. Hof-Kommissions-Rath
 Johann Baptist Wisgrill (1795–1851), Doktor und Professor der Medizin, Studiengenosse Franz Schuberts im Wiener Stadtkonvikt
 Josef Wissgrill (1697–1772), Baumeister des Barock
 Leopold Wißgrill (~1701–~1770), Maurermeister und Baumeister des Barock
 Marie Wisgrill (1858–1934), österreichische Theosophin und Frauenrechtlerin, siehe Marie Lang (Frauenrechtlerin)